Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Michaëlla Krajiceková a Karolína Plíšková, jehož členky v Norimberku nestartovaly.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený tchajwansko-španělský pár Čan Chao-čching a Anabel Medinaová Garriguesová , který ve finále zdolal španělsko-rumunské turnajové čtyřky Laru Arruabarrenou s Ralucou Olaruovou výsledkem 6–4 a 7–6.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Čan tak získala osmý a Medinaová Garriguesová dvacátý šestý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Karin Knappová /  Roberta Vinciová ''(1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Anabel Medinaová Garriguesová (vítězky)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)
  Lara Arruabarrenová /  Ioana Raluca Olaruová (finále)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= K Knapp   R Vinci
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[5]
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ar Rodionova   O Savčuk
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[10]

| RD1-seed03=
| RD1-team03= E Bogdan   E Hrdinová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= N Dzalamidze   S Piraženka
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2015
WTA Tour 2015